Тишкокоб:

 Тишкокоб — город в Мексике, штат Юкатан, административный центр одноимённого муниципалитета. 
 Тишкокоб — муниципалитет в Мексике, штат Юкатан.